Hedleyella är ett släkte av snäckor. Hedleyella ingår i familjen Caryodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Hedleyella